Первый дивизион 1982 () — 71-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 15 мая 1982 года и закончился 12 сентября 1982 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1982
Исландия
1982 год в Исландии